Alex Rohde (1991-) un catcheur américain
Armin Rohde (º  1955, Gladbeck), un acteur allemand
 Brigitte Rohde(-Köhn) (º  1954, Prenzlau), une athlète allemande (400 mètres, 400 mètres haies)
 David S(tephenson) Rohde (º  1967, Maine), un journaliste d'investigation américain pour le journal The New York Times
 Emil Rohde (1839-1913), acteur de théâtre allemand
 Erwin Rohde (1845, Hambourg  1898, Heidelberg), un philologue classique (helléniste)
 Felipe Mattioni Rohde (º  1988, Ijuí), un footballeur brésilien
 Gabriele Rohde (1904-1946), une personnalité de la Société des Nations et résistante danoise
 Hans Rohde (1914-1979), footballeur international allemand
 Helmut Rohde (1925, Hanovre  2016), un homme politique allemand, membre du Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD)
 Johan (Gudman) Rohde (1856, Randers  1935, Hellerup), un peintre et lithographe danois
 (Joseph) "Joe" Rohde (º ?, [?]), diplômé de l'École d'Arts Occidental College à Los Angeles
 Julia Rohde (º  1989, [?]), une haltérophile allemande
 Lisa Rohde (º  1955, Wakefield), une rameuse d'aviron américaine
 Kristin Rohde (1964-2016), une actrice américaine
 Michael Rohde (1782, Brême  1812, Brême), un botaniste allemand
 Michael Rohde (1894, [?]  1979, [?]), un footballeur danois

Voir aussi les patronymes 
 
 

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme germanique
Patronyme bas allemand